Бродецкое — населённые пункты:

Россия 
 Бродецкое' — село в Оренбургском районе Оренбургской области.

Украина 
 Бродецкое — посёлок городского типа в Казатинском районе Винницкой области.
 Бродецкое — бывший посёлок в Казатинском районе Винницкой области, объединён с пгт Бродецкое в 1980-х годах.
 Бродецкое (Черкасская область) — село в Катеринопольском районе Черкасской области.